Sainte-Sabine kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sainte-Sabine, Côte-d'Or, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Sainte-Sabine-sur-Longève, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire,

Kanada 

 Sainte-Sabine (kommun i Kanada, Québec, Montérégie), 
 Sainte-Sabine (kommun i Kanada, Québec, Chaudière-Appalaches), 

Robotskapade Kanadaförgreningar